Вла́ди (настоящее имя — Владисла́в Вале́рьевич Лешке́вич, род. 17 декабря 1978, Ростов-на-Дону, СССР) — российский рэпер, глава лейбла Respect Production, участник группы «Каста».  Является популярным рэп исполнителем 2000-х годов наравне с такими музыкантами как Децл и Noize MC.

Биография 

Влади говорит о начале своего увлечения рэпом:

Припоминаю, что впервые рэп-музыку я услышал даже в 12 лет — на дне рождения приятеля с соседней улицы. Старшие ребята вскользь отреагировали: «А, это рэп, знаем». А я не знал, и даже само слово «рэп» не разобрал и не запомнил, но очень заинтересовался. В итоге я был абсолютно невероятно увлечен, я облазил все киоски звукозаписи, постоянно бубнил какие-то слова из песен, подбирал мелодии на гитаре, и был очень рад, когда находились ребята, со схожими интересами. В 14 я устроил себе ущемленный курс диджейства — все эти фокусы с двухкассетными магнитофонами. Мои миксы, представьте, крутили по радио. А вообще, я любил разное: drum n bass, techno, и всё подобное, но MC Hammer, Run DMC и, окончательно, Krs-One к 16 годам склонили меня к тому, чтоб отказаться от равноправия жанров в моем ящике с кассетами.

Первый свой рэп записал в 13 лет. Это был детский лепет на английском под удары вешалкой по тазикам. Учился танцевать как MC HAMMER. Очень любил скретчи. В период от 14 до 15 сломал два бытовых виниловых проигрывателя. Любил делать миксы на двухкассетном магнитофоне (пару секунд после нажатия записи, записанная прежде музыка на кассете не стиралась, поэтому если темп новой мелодии совпадал с темпом старой и удавалось попадать бит-в-бит, то получался миксок). Отнес пару кассет с этими миксами на Радио-103. Их послушали, посмотрели на меня как на инопланетянина и стали крутить эти и последующие миксы в прямом эфире. Меня называли Dj Vlady.

В 16 лет Влади закончил музыкальную школу по классу гитары. Вскоре он стал участником рэп-коллектива 2XL, в который также входили Дас (который потом станет участником группы «Песочные люди»), Сота и Там-Там. В составе этой группы он записал два трека — «Убийца» и «Щаз как Прыгну», последний вошёл в десятку популярных треков в Ростове на Радио-103. Позже Влади покинул 2XL из-за конфликта с другими участниками группы и вместе с рэпером Тиданом (позже к ним присоединился Шым, а потом Баста Хрю) создал группу «Психолирик», которая стала ядром нового объединения ростовских рэперов — Объединённой Касты. В этот период он не только читал рэп, но и делал композиции в стиле джангл. В 1999 году вышел первый альбом Объединённой Касты, записанный и спродюсированный на домашней студии Влади — «Трёхмерные рифмы». В следующем году Каста подписала контракт с музыкальным лейблом «Парадокс-Мьюзик», тогда же вышел второй альбом «В полном действии», также спродюсированный Влади.

В 2001 году начал действовать лейбл Respect Production, созданный Аркадием Слуцковским и группой Каста. Влади подбирал для лейбла новых артистов, при его участии были выпущены релизы Смоки Мо, Плохих Белых, Крестной Семьи и многих других. В 2002 году был выпущен альбом Касты «Громче воды, выше травы», полностью спродюсированный Влади, а также его сольный альбом «Что нам делать в Греции?». Несмотря на выпуск сольного альбома, гастролировал Влади только в составе Касты. Практически вся музыка на релизах Касты сочинена им.

В 2006 году защитил диссертацию по теме  «Рыночная институционализация посткризисной экономики: варианты и инструменты локализации неопределенности» и стал кандидатом экономических наук.

В 2008 году из-за неготовности Аркадия Слуцковского выпускать альбом «Быль в глаза», Каста выкупила у него все права на лейбл. Влади занялся его реорганизацией, а впоследствии и непосредственным управлением. Был выпущен альбом Касты «Быль в глаза», а также совместный релиз Хамиля и Змея «ХЗ». В разное время Влади подписывал новых артистов лейбла, таких, как Песочные Люди, Маринесса, Жара, Чаян Фамали, Макс Корж.

В феврале 2012 года вышел второй его сольный альбом «Ясно!». Предваренный крайне успешным клипом на песню «Сочиняй мечты», альбом стал событием в музыкальной жизни России, не в последнюю очередь из-за того, что тексты и общее нравственное направление альбома резко контрастировали с привычными темами и постулатами хип-хопа в целом, и предыдущим творчеством Касты в частности. Влади начинает гастролировать сольно параллельно с концертами Касты. Его концертный состав включал в себя клавишника (родной брат Станислав), гитариста, контрабасиста и скрипачку. 18 июля 2013 года Влади в сотрудничестве с певицей Ёлкой выступили на торжественной церемонии закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани исполнив песню «Сочиняй Мечты».

В апреле 2014-го Каста выпустила специальный проект из пяти треков: по одному от каждого участника и один совместный. В рамках этого проекта Влади обнародовал сингл «Зеркало», который позже вошёл в его альбом «Несусветное», но в другой версии.

10 марта 2015 года выходит третий альбом Влади «Несусветное», спродюсированный им в сотрудничестве с музыкантом Sasha JF. «Несусветное» больше недели провел на первом месте российского iTunes.

24 марта 2018 Владислав снялся в фильме «Piter by КАСТА».

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. В декабре Влади выпустил антивоенный альбом с названием «Длится февраль», на что депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился к силовикам проверить творчество рэпера на предмет «дискредитации армии РФ». Музыкальный сервис VK Music от социальной сети «ВКонтакте» не стал делать промо для нового альбома.. В продолжение травли в родном городе музыканта были установлены баннеры с порнографическим изображением Влади и Зеленского.

Дискография

Сольные альбомы 
  — «Что нам делать в Греции?»
  — «Ясно!»
  — «Несусветное»
  — «Другое слово»
  — «Длится февраль»

Микстейпы 

  — «Fresh Vlad» (Влади и DJ Nik One)

Альбомы в составе групп 
  — «Первый удар»
  — «Трёхмерные рифмы» (в составе группы «Каста» в объединении «Объединённая Каста») (переиздание — )
  — «В полном действии» (в составе группы «Каста» в объединении «Объединённая Каста»)
  — «Громче воды, выше травы» (в составе группы «Каста»)
  — «Быль в глаза» (в составе группы «Каста») (переиздание — )
  — «Четырёхглавый орёт» (в составе группы «Каста»)
  — «Об изъяне понятно» (в составе группы «Каста»)
  — «Чернила осьминога» (в составе группы «Каста»)

Синглы и макси-синглы 
  — «На порядок выше» (сингл, в составе группы «Каста»)
  — «Горячее время» (сингл, в составе группы «Каста»)
  — «По приколу» (макси-сингл, в составе группы «Каста»)
  — «На весь район» (сингл, в составе группы «Каста»)
 2014 — «Зеркало» (сольный сингл)
 2014 — «Россиянцы и американе» (сингл, в составе группы «Каста»)
 2014 — «Корабельная песня» (сингл, в составе группы «Каста»)

Участие 
  — «24 рифмы» (альбом группы «Плохие Белые»)
  — «Алкоголики» (альбом «Граней»)
  — «Феникс» (альбом Хамиля)
 2004 — «Пока никто не умер» (альбом Ю.Г.а)
 2004 — «Арена» (альбом Сэта)
  — «Кипеш» (альбом «Граней»)
  — «Август» (альбом группы «Триада»)
 2007 — «Злая сатира» (альбом «Бледнолицых Нигга’дяев»)
 2007 — «Хобосапиенс» (альбом DJ Хобота)
  — «Сухое горючее» (альбом «Песочных людей»)
 2009 — «Клетчатый альбом» (альбом группы «Фруктовый кефир»)
 2009 — «Машинопись» (трибьют группе «Машина времени»)
 2009 — «Шаг» (альбом латвийской группы Brainstorm)
 2009 — «Эгоист» (альбом группы «Animal ДжаZ»)
 2009 — «360 градусов» (альбом Don Drew)
  — «ХЗ» (альбом Хамиля и Змея)
 2010 — «Восклицания» (альбом Маринессы)
  — «Колесо - оба зрения» (альбом «Песочных людей»)
 2011 — «Глубина» (альбом Рем Дигги)
  — «Черника» (альбом Рем Дигги)
  — 8 Bit Remix (альбом Vibe («Триагрутрика»))
 2013 — «Фитиль» (мини-альбом группы «Чаян Фамали»)
 2013 — «Неразбериха» (альбом Noize MC)
  — V (альбом Sunsay)
 2014 — «Кара-Тэ. 10 лет спустя» (альбом Смоки Мо)
  — «Земляне» (альбом «ГРОТ»)
  — «Ледокол "Вега"» (альбом «ГРОТ»)
  — «Я тебя никогда» (альбом Anacondaz)

Фильмография 
  — Доброволец — Влади Каста
  — Рассказы — писатель
  — Puma (рекламный ролик) —  Влади Каста

Личная жизнь

Семья 
 Жена — Наталья Парфентьева (с 2021 г.)
 Сын — Елисей (род. 28 сентября 2012)
 Сын — Устин (род. 1 сентября 2015)
 Дочь — Нина (род. 5 июля 2022)
Влади является вегетарианцем.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Влади
 Сайт группы Каста
 

Музыканты Ростова-на-Дону
Рэперы, известные под псевдонимами
Рэперы России
Выпускники Ростовского государственного университета
Учёные по алфавиту
Экономисты по алфавиту
Экономисты России
Музыканты группы «Каста»